En nomenclatura filogenética, las fábidas (Fabidae) son un grupo de eudicotiledóneas que habían sido nombradas informalmente como «eurrósidas I» o «fabids». 
El clado está compuesto por los siguientes órdenes: Celastrales, Cucurbitales, Fabales, Fagales,  Oxalidales, Malpighiales, Rosales y Zygophyllales.
No se han descubierto para este clado sinapomorfias que no estén basadas en el ADN.

Filogenia 
Se ha establecido las siguientes relaciones:

Referencias 

Magnoliopsida
Rosidae